Большой Удряк () — река в России, протекает по Башкортостану, Чишминский и Благоварский район. Устье реки находится в 126 км по левому берегу реки Дёма. Длина реки составляет 53 км, площадь водосборного бассейна 902 км².

Возле истока — два пруда. Затем течёт к д. Удрякбаш, название которой переводится как «устье Удряка».

Притоки 
 11 км: Малый Удряк
 25 км: Средний Удряк
 39 км: Курай

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Дёма от истока до водомерного поста у деревни Бочкарёва, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201312111100024885.

Топографические карты

Примечания 

Притоки Дёмы
Реки Благоварского района
Реки Чишминского района